The Courtship of Miles Standish, film muet américain réalisé par Otis Turner, sorti en 1910 ;
 The Courtship of Miles Standish, film muet américain réalisé par Frederick Sullivan, sorti en 1923 ;